Сан-Паоло-алла-Регола () — титулярная церковь была создана Папой Пием XII 25 января 1946 года апостольской конституцией Sancti Hadriani Ecclesia, в которой же, в то же время, он упразднил титулярную диаконию Сант-Адриано-аль-Форо. Титулярная диакония принадлежит церкви Сан-Паоло-алла-Регола, расположенной в районе Рима Регола, на виа Сан-Паоло-делла-Регола.

Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников титулярной диаконии Сан-Паоло-алла-Регола 
 Джузеппе Фьетта — титулярная диакония pro illa vice (15 декабря 1958 — 1 октября 1960, до смерти);
 вакансия (1960 — 1962);
 Майкл Браун, O.P. — (19 марта 1962 — 31 марта 1971, до смерти);
 вакансия (1971 — 2010);
 Франческо Монтеризи (20 ноября 2010 — 3 мая 2021), титулярная диакония pro hac vice (3 мая 2021 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Паоло-алла-Регола на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Паоло-алла-Регола на www.gcatholic.org.

Титулярные церкви и диаконии